Kurjensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kurjensaari (ö i Norra Savolax, Varkaus), 
 Kurjensaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 
 Kurjensaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,35, long 26,54), 
 Kurjensaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,36, long 26,96), 
 Kurjensaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Kurjensaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 
 Kurjensaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Kurjensaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar